Medley bezeichnet

 Medley, eine Reihe von Liedern, die zu einem langen Stück verbunden sind
 Medley (Kurzfilm), einen deutschen Kurzfilm von Jens Pecho aus dem Jahr 2008
 Medley (Lisp), eine auf der Lisp-Maschinen-Software von Xerox beruhende Lisp-Implementierung
 engl. Medley für Lagenschwimmen, einen Schwimmwettkampf
 Medley-Skala, ein von H. Anthony Medley 1987 entwickeltes Pflegeassessmentinstrument zur Beurteilung des Dekubitusrisikos
 Medley Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Medley Rocks, Riffe und Klippenfelsen in der Gruppe der Joinville-Inseln, Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Medley (Florida)
 Medley (Virginia)
 Medley (West Virginia)

Personen:
 Bill Medley (* 1940), US-amerikanischer Musiker
 Les Medley (1920–2001), englischer Fußballspieler
 Nik Caner-Medley (* 1983), US-amerikanisch-aserbaidschanischer Basketballspieler
 William Francis Medley (* 1952), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Owensboro